Смитиенко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Смитиенко, Виктор Николаевич (1937—2000) — украинский и советский правовед, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии внутренних дел Украины. Заслуженный юрист Украины.
 Смитиенко, Борис Михайлович (1947—2011) — российский учёный, экономист-международник, педагог, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор.
 Смитиенко, Зинаида Дмитриевна (род. 1936) — российский и украинский учёный, правовед, кандидат юридических наук, профессор.